Ел Уапанго има више значења:

 Ел Уапанго, Лос Оливос (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уапанго (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уапанго (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику